Die Singapurische Badmintonmeisterschaft 1928/29 fand an mehreren Terminen im Jahr 1928 statt. Es war die erste Badminton-Meisterschaft in Singapur überhaupt, jedoch wurde ihr später der Status einer offiziellen Meisterschaft abgesprochen, da es zur Zeit der Austragung der Titelkämpfe noch keinen Badminton-Dachverband in Singapur gab. Es wurde nur der Titelträger im Herreneinzel ermittelt. Sieger wurde E. J. Vass, der das Finale gegen See Gim Hock am 16. September 1928 gewann.

Endrundenergebnisse

Referenzen
Fotos der ersten Titelkämpfe
Halbfinale
Viertelfinale
Achtelfinale
Vorrunde
Vorrunde

1928
Badminton 1928